Заплази — село Любашівського району Одеської області
 Заплази — залізнична станція на лінії Балта — Первомайськ в Любашівському районі, розташована в селі Солтанівка.